Фелл () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1878—1953) — новозеландский регбист, победитель Чемпионата домашних наций в составе сборной Шотландии (1901, 1903).
  (1850—1934) — британский адвокат и политик, член Палаты общин (1906—1922).
  (1917—1994) — новозеландский зоолог, обладатель медали Гектора (1959) и медали Хаттона (1962) Новозеландского королевского общества.
  (род. 1959) — британско-канадский легкоатлет, чемпион Игр Содружества (1986) и Франкофонских игр (1989, 1997) в беге на 3000 м с препятствиями.
 Фелл, Джеймс:
  (1821—1890) — канадский предприниматель и политик, мэр столицы провинции Британская Колумбия Виктория (1885—1887).
  (1923—2016) — канадско-американский математик, профессор Пенсильванского университета (1965—1991), приглашённый докладчик Международного конгресса математиков (1970).
 Фелл, Джон:
  (1625—1686) — англиканский священник, епископ Оксфорда (1676—1686), сын Сэмюэла Фелла.
  (1721—1798) — американский торговец и юрист, делегат 2-го Континентального конгресса (1778—1780).
  (1840—1919) — американский военный деятель и юрист, председатель Верховного суда штата Пенсильвания (1910—1915).
  (род. 1992) — бразильский футболист, обладатель Кубка Венгерской лиги в составе клуба «Ференцварош» (2013).
  (1920—2010) — британский футболист, финалист Кубка Англии в составе клуба «Чарльтон Атлетик» (1946).
  (1918—1976) — британский военно-морской офицер, командующий Британскими вооружёнными силами в Гибралтаре (1966—1968) и авианосной группировкой Королевского ВМФ (1968—1970).
 Фелл, Маргарет (1614—1702) — соосновательница Религиозного общества Друзей.
  (1875—1957) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Коллингвуд» (1902, 1903).
  (1924—1998) — американский актёр, лауреат премии «Золотой глобус» за роль второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме (1978).
 Фелл, Патрик (1940—2011) — ирландский католический священник.
 Фелл, Ричард (род. 1948) — британский дипломат и политик.
  (1859—1934) — британский военный деятель, командующий Цейлонскими силами обороны (1913—1914, 1917—1919).
  (1895—1973) — британский классицист, лауреат премии Тирлвола Кембриджского университета (1923).
  (род. 1981) — британский политик, член Палаты общин (с 2019).
 Фелл, Сэмюэл:
  (1584—1649) — английский религиозный деятель, профессор богословия Оксфордского университета (1627), отец Джона Фелла.
  (род. 1965) — британский аниматор, номинант на премии «Оскар» и BAFTA за мультфильм «Паранорман» (2012).
  (род. 1993) — британский крикетчик, финалист турнира t20 Blast в составе графства Вустершир (2019).
  (Роберт Энтони Фелл; 1931—2011) — британский предприниматель и музыкант, председатель Королевского филармонического общества (1997—2005).
  (род. 1983) — британская триатлонистка и пятиборец, чемпионка мира по пятиборью в командном разряде (2012).
  (1900—1986) — британский зоолог, член Королевского общества (с 1952).
  (1931—1979) — британская художница, чьи работы входят в частности в собрание галереи .
  (род. 1967) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Сидней».
  (род. 1944) — британская поэтесса, лауреат премии Элис Хант Бартлетт Поэтического общества (1984).
  (1914—1998) — британский политик, член Палаты общин (1951—1966, 1970—1983).

См. также